Алгоритм COS (Копперсмит, Одлыжко, Шреппель) — субэкспоненциальный алгоритм дискретного логарифмирования в кольце вычетов по модулю простого числа. Был предложен в 1986 году.

Исходные данные 

Пусть задано сравнение

Необходимо найти натуральное число x, удовлетворяющее сравнению (1).

Описание алгоритма 

1 этап. Пусть

Сформируем множество

где q — простые.

2 этап. С помощью некоторого просеивания ищем пары  — такие, что , и

 
(рассматривается абсолютно наименьший вычет). При этом так как , то

причём это абсолютно наименьший вычет в этом классе и он имеет величину . Поэтому вероятность его гладкости выше, чем для произвольных чисел, меньших p-1.

Логарифмируя по основанию a, получим соотношение

Мы можем также считать, что a является гладким, то есть

откуда

3 этап. Набрав на 2-м этапе достаточно много уравнений, мы решим получившуюся систему линейных уравнений и найдём .

4 этап. Для нахождения x введём новую границу гладкости . Случайным перебором находим одно значение w, удовлетворяющее соотношению

u — простые числа «средней» величины.

5 этап. С помощью методов, аналогичных этапам 2 и 3, мы находим логарифмы простых чисел u, возникших на этапе 4.

6 этап. Находим ответ:

Оценка сложности 

Данный алгоритм имеет сложность  арифметических операций. Предполагается, что для чисел  данный алгоритм более эффективен, чем решето числового поля.

Литература 

 

 

Теоретико-числовые алгоритмы